Galípoli es un nombre de origen griego ( Καλλίπολις/Kallípolis = 'bella ciudad'), que puede aludir a:

Toponimia 
 Galípoli: península de Turquía, situada entre el mar Egeo y el mar de Mármara.
 Galípoli: ciudad de Turquía (Gelibolu en turco moderno), en la provincia de Çanakkale.
 Gallipoli: ciudad de la provincia de Lecce, Italia.

Historia 
 Batalla de Galípoli: una serie de batallas de la Primera Guerra Mundial, por el control de dicha península.
 Estrella de Galípoli: condecoración otomana.

Cinematografía 
 Gallipoli (película de 1981): película de Peter Weir, ambientada en las batallas citadas.
 Gallipoli: serie de televisión estrenada en el 2015.
 Gallipoli: obra de teatro de 2008 dirigida por Nigel Jamieson.